Жовтень — десятий місяць року в григоріанському календарі.
 Жовтень — жовта фарба, що колись використовувалася гончарами.

Мистецтво 

 «Жовтень» — український драматичний театр у Ленінграді.
 «Жовтень» — український драматичний театр у Полтаві, що діяв 1924—1925 років.
 «Жовтень» — кінотеатр у Києві.
 «Жовтень» — об'єднання українських письменників.
 «Жовтень» — об'єднання українських художників.
 «Жовтень» — українське театральне об'єднання.
 «Жовтень» — назва журналу «Дзвін» з 1951 по 1989 роки
 «Жовтень» — літературно-мистецький збірник Всеукрліткому (Харків, 1921).

Топоніми

Жовтень — колишня назва низки населених пунктів.

Села:
 Жовтень — назва села Єзупіль (Івано-Франківська область, Тисменицький район) до 2003 року
 Жовтень — назва села Нове (Миколаївська область, Казанківський район) до 2016 року
 Жовтень — назва села Сонячне (Миколаївська область, Очаківський район) до 2016 року
 Жовтень — назва села Петровірівка (Одеська область, Ширяївський район) у 1927—2016 роках
 Жовтень — назва села Сугарівське (Харківська область, Сахновщинський район) до 2016 року
 Жовтень — назва села Лісові Хутори (Чернігівська область, Носівський район) до 2016 року

Залізниця:
 Жовтень (ТЧ-2) — назва локомотивного депо Харків-Головне Південної залізниці до 2016 року.

Персоналії 
 Терсді Октобер Крістіан ( — «Четвер Жовтень Християнин»; 1790—1831) — перша дитина, народжена на острові Піткерн

Див. також 
 Червоний Жовтень
 Малий Жовтень
 Октябр
 Костричник

Примітки